Брас (от ) — снасть бегучего такелажа, закрепляемая за нок рея (или спинакер-гика на яхте) и служащая для разворота паруса в горизонтальном направлении. Спинакер-гик снабжают контр-брасом, проводимым от его нока в нос.

Брасы бывают: фока-брас, нижний фор-марса-брас, верхний фор-марса-брас, нижний фор-брам-брас, верхний фор-брам-брас, фор-бом-брам-брас, грота-брас, нижний грот-марса-брас, верхний грот-марса-брас, нижний грот-брам-брас, верхний грот-брам-брас, грот-бом-брам-брас, бегин-брас, нижний крюйс-марса-брас, верхний крюйс-марса-брас, нижний крюйс-брам-брас, верхний крюйс-брам-брас, крюйс-бом-брам-брас.

У каждого рея — 2 браса: правый и левый; у летучего бом-брам-рея брасов нет вообще, у грот-рея на больших судах есть 2 браса, идущих вперёд и 2, идущих назад. Брасы на наветренном борту судна называют «наветренными брасами», брасы с противоположного борта — «подветренными».

Для обозначения того, какие реи какой мачты обслуживают брасы, к их наименованию прибавляют название мачт и реев: фока-брасы, грота-брасы.

Трос, один конец которого закреплён за обух бугеля на ноке рея, а другой оканчивается блоком, через который проводят брас, называют «брас-шкентелем».

Разворачивание реев с помощью брасов называют «брасопкой» (от глагола «брасопить», «брасовать»).

Примечания

Литература 

 
 Морской Словарь, М, Военное издательство МО СССР, 1959
 Морской Энциклопедический Словарь, Л-д, «Судостроение», 1991, ISBN 5-7355-0280-8

Детали кораблей
Такелаж